NADK () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 446 амінокислот, а молекулярна маса — 49 228.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, НАД, іонами металів, НАДФ.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки